Крупчино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Крупчино — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Украина 
 Крупчино — село в Богодуховском районе Харьковской области.